Sezon 1984 w PPG CART Indy Car World Series był szóstą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 1 kwietnia a zakończył się po 16 wyścigach 11 listopada.

Tytuł mistrzowski zdobył Mario Andretti z zespołu Newman/Haas Racing odnosząc w sezonie sześć zwycięstw, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Roberto Guerrero.

Wyniki 

  
  
  

 *N – Nadwozia: L=Lola, M=March
 *S – Silniki: Co=Cosworth

Klasyfikacja

Puchar narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezony Champ Car
1984 w sportach motorowych